De Austrian Darts Open 2019 was de vijfde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 3 tot en met 5 mei in Premstätten, Oostenrijk.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Ian White te verslaan met 8-7.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 4 april 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 12 april, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 12 april, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 2 mei (2019-5 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 2 mei, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 1 februari (2019-5) en een van de East European Qualifier van 9 maart (2019-5).

Schema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sport in Stiermarken